Paoletti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ermolao Paoletti (1834–1912), italienischer Genremaler, Freskant und Kunstpädagoge
 Matilde Paoletti (* 2003), italienische Tennisspielerin
 Tino Paoletti (* 1977), italienischer Rugby-Union-Spieler